Abele (Henegouwen)
Abele (West-Vlaanderen)

Abeele Aerodrome Military Cemetery, Britse militaire begraafplaats (Eerste Wereldoorlog)

Abele spelen, Middelnederlandse toneelstukken
Arthur Abele, Duits atleet
Champagne Henri Abelé, een champagnehuis in Reims

Zie ook
Abeel (doorverwijspagina)